La mención Ricardo Plantagenet puede hacer referencia a:

 Ricardo I, rey de Inglaterra (1157 - 1199).
 Ricardo II, rey de Inglaterra (1367 - 1400), descendiente del anterior. Con él acaba la línea dinástica principal de la Casa de Plantagenet.
 Ricardo de Conisburgh (hacia 1375 – 5 de agosto de 1415), segundo Duque de York y primo del anterior.
 Ricardo Plantagenet,  Duque de York (1411 - 1460), hijo del anterior.
 Ricardo III, rey de Inglaterra (1452 – 1485), hijo del anterior.